Гренадери — рід військ, які з початком бою використовувалися для закидання ворога гранатами

 Гренадери — присілок, Макушинський округ, Курганська область, Росія

Див. також 
 Гренадер (значення)